Численность — 27000 человек (включая 22000 срочной службы)

5 бригад — 3 механизированных (в каждом по 1 танковому, 2 механизированным, 1 артиллерийскому и 1 ПВО полку), 1 спецназа (парашютистов/коммандос), 1 «Сахара» — для действий в пустыне. 1 инженерный полк.

Вооружение

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20120330224844/http://www.waronline.org/mideast/tunis.htm

Вооружённые силы Туниса